Крістіна Торренс-Валеро була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Дженніфер Гопкінс.

Генрієта Надьова виграла титул, у фіналі перемігши Аманду Гопманс з рахунком 2–6, 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Warsaw Cup by Heros
2000